Вольфганг Фридрих Столпер (; 13 мая 1912, Вена — 31 марта 2002, Анн-Арбор, Мичиган) — американский экономист австрийского происхождения. Один из авторов теоремы Столпера — Самуэльсона.

Биография 
Вольфганг родился 13 мая 1912 года в Вене, его отец  был известным политиком, после Первой мировой войны они с семьёй перебрались в Бонн. После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году им пришлось эмигрировать в США.

Учился в Гарвардском университете у Йозефа Шумпетера и получил докторскую степень в 1938 году. Преподавал в Гарварде, колледже Суортмор и в Мичиганском университете в 1949—1983 годах.

В 1986 году был один из создателей Международного общества Йозефа Шумпетера.

После того, как у него умерла первая жена, в 1972 году, он женился во второй раз на Марго Кауфман. Вольфганг умер 31 марта 2002 года, оставив двух сыновей: Мэттью и Томас.

Основной вклад в науку 
Стал одним из авторов теоремы Столпера — Самуэльсона, опубликовав статью в 1941 году.

Награды 
 1947 — стипендия Гуггенхайма
 1984 — награждён медалью Б. Хармса
 1986—2002 — почётный президент Международного общества Йозефа Шумпетера.

Сочинения

Книги 
 Stolper W. F. British monetary policy and the housing boom. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1941
 Stolper W. F. Strukturwandlungen der amerikanischen Wirtschaft seit dem Kriege. Essen. Archiv-Verl. Hoppenstedt Merten, 1956
 Stolper W. F., Roskamp K. W. The Structure of the East German economy. — Cambridge: Harvard University Press, 1960
 Stolper W. F. Joseph Alois Schumpeter: the public life of a private man. — Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1994.

Статьи 
 Столпер У., Самуэльсон П. Протекционизм и реальная заработная плата = Protection and Real Wages (1941) // Вехи экономической мысли. Т. 6. Международная экономика / Под ред. А. П. Киреева. — : ТЕИС, 2006. — С. 188-204. — ISBN 5-7598-0439-1

Примечания 

Специалисты по международной экономике
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Суортмор-колледжа
Преподаватели Мичиганского университета
Награждённые медалью Бернарда Хармса
Стипендиаты Гуггенхайма
Иммигрировавшие в США из Австрии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии